Vasiliy Chuykov - Generale sovietico

Sergey Chuykov - Giocatore di calcio a 5 azero